Пере́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 29 км на південь від Пуатьє.

Історія 

1 січня 2019 року Пере, Со-ан-Куе, Шатійон, Куе i Во було об'єднано в новий муніципалітет Валанс-ан-Пуату.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 429 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1039,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Пере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту В'єнна